Ría (kust), een inham in de kust
Rich internet application, een term die gebruikt wordt voor interactieve internetapplicaties

Personen:
Ria Beckers, Nederlands politica
Ria Bremer, Nederlands presentatrice
Ria Brieffies, Nederlands zangeres van de Dolly Dots
Ria Lubbers, vrouw van voormalig minister-president Ruud Lubbers
Ria Oomen, Nederlands Europarlementariër voor het CDA
Ria Stalman, Nederlands atlete
Ria Tielsch, Nederlands zangeres van Luv'
Ria Valk, Nederlands zangeres
Ria Visser, Nederlands schaatsster

Zie ook 
Maria (voornaam), de voornaam waarvan Ria is afgeleid